Нака-Томбецу
 Хама-Томбецу